Йоган Людвіг Рунеберг — фінський поет-романтик, філософ, писав шведською мовою.
 Валтер Магнус Рунеберг — фінський скульптор.